Lyulin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ljulin (bergskedja), Pernik, 
 rajon Ljulin, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar